Tooting – quartiere di Londra
 Collegio di Tooting – collegio elettorale situato nella Grande Londra 
 8380 Tooting – asteroide della fascia principale
 Cratere Tooting – cratere sulla superficie di Marte